Antiguo eslavo puede referirse a dos idiomas desaparecidos hoy en día:

 Antiguo eslavo eclesiástico; o
 Antiguo eslavo oriental.